Mageba ist der Name folgender Unternehmen:

 Mageba Maschinen- und Gerätebau, deutsches Maschinen- und Gerätebauunternehmen, siehe WUMAG elevant #WUMAG elevant
 Mageba Gruppe, Schweizer Hoch- und Tiefbauunternehmen